Casalina steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Deruta, Provinz Perugia, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Podenzana, Provinz Massa-Carrara, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Pontremoli, Provinz Massa-Carrara, Italien